Colton peut désigner :

Lieux

Australie 
 Electoral district of Colton

Angleterre 
 Colton, Cumbria
 Colton, Leeds
 Colton, Staffordshire

États-Unis 
 Colton (Californie) ;
 Colton (New York) ;
 Colton, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Colton (Ohio) ;
 Colton (Oregon) ;
 Colton (Dakota du Sud) ;
 Colton (Utah), une ville-fantôme ;
 Colton (Washington) ;
 Colton Crater, Comté de Coconino, Arizona ;
 Colton Hall California's Constitution Hall à Monterey.

Personnes

Nom de famille 
 Charles Caleb Colton (1780-1832), auteur anglais
 Charles Henry Colton (1848-1915), prélat catholique américain
 Chevi Colton (né en 1921), actrice américaine 
 Don Colton (1876-1952), homme politique américain
 Frank Colton (1923-2003), chimiste américain
 Gardner Quincy Colton (1814-1898), anesthésiologiste américain
 Graham Colton (né en 1981), chanteur américain
 John Colton (1823-1902), homme politique américain
 Joseph Colton (1800-1893), géographe britannique
 Sabin Colton (1847-1925), investisseur américain
 Scott Colton (born 1980), lutteur américain
 Walter Colton (1797-1851), homme politique et auteur américain

Prénom 
 Colton Greene (1832-1900), général américain
 Colton Harris-Moore (né en 1991), fugitif américain
 Colton Haynes (né en 1988), acteur américain
 Colton James (né en 1988), acteur américain
 Colton Orr (né en 1982), joueur de hockey canadien